Sjenjak (Osijek)
 Sjenjak (Tuzla, BiH)